Il doppio del torneo di tennis Natal Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Noteboom e Jack Waite che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Jaime Oncins 4-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (finale)
 Danilo Marcelino /  Cássio Motta (semifinali)

 Stephen Noteboom /  Jack Waite (Campioni)
 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Natal Challenger 1993